

Сентрал-Сіті — місто, штат Арканзас
 Сентрал-Сіті — місто, штат Колорадо
 Сентрал-Сіті — місто, штат Айова
 Сентрал-Сіті — місто, штат Кентуккі
 Сентрал-Сіті — місто, штат Небраска
 Сентрал-Сіті — місто, штат Пенсільванія
 Сентрал-Сіті — місто, штат Південна Дакота
 Сентрал-Сіті — селище, штат Іллінойс